

Famiglie 
 Tomassoni – famiglia ternana del Rinascimento italiano

Persone 
 Tomassoni – cognome italiano
 Alessandro Tomassoni – condottiero ternano
 Dave Tomassoni – politico e hockeista su ghiaccio statunitense naturalizzato italiano
 Italo Tomassoni – critico d'arte, saggista, curatore e direttore di museo italiano
 Lucantonio Tomassoni – condottiero ternano
 Marco Tomassoni – allenatore di calcio ed ex calciatore sammarinese
 Mirko Tomassoni – politico sammarinese